All Stuck Up – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Roach
 All Stuck Up – film del 1920 diretto da Bud Fisher
 All Stuck Up – film del 1930 diretto da George LeMaire